Il singolare del torneo di tennis Prosperita Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Janko Tipsarević che ha battuto in finale Peter Luczak 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Tomáš Zíb (primo turno)
 Álex Calatrava (primo turno)
 Jan Hernych (primo turno)
 Philipp Kohlschreiber (primo turno)

 Adrián García (primo turno)
 Michal Tabara (semifinali)
 Roko Karanušić (quarti di finale)
 Sébastien de Chaunac (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prosperita Open 2004